La Lettre chargée, fantaisie en un acte d'Eugène Labiche
 Une lettre chargée, pièce de théâtre de Georges Courteline
 La Lettre chargée, film de Jean Durand (1911)

Voir aussi